Тьерри Пауэлс (; ) — бельгийский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в Королевской обсерватории Бельгии. В период 1996 по 2009 год им было обнаружено в общей сложности 118 астероидов, из которых десять он открыл совместно с другими астрономами.

Тьерри Пауэлс родился 22 июля 1957 года. Посещал начальную и среднюю школу (1963—1975), после чего учился в Гентском университете (1975—1979) по специальности математика. С 1979 по 1984 год он был стажёром Национального фонда научных исследований и добровольным помощником Гентского университета. С 1984 года начал свою карьеру астронома в Королевской обсерватории Бельгии, сначала в качестве секретаря, потом первого помощника, позже руководителя работ и, наконец, достиг должности начальника отдела.

С 2005 года принимал активное участие в подготовке программного обеспечения для обработки данных космического телескопа Gaia, который был запущен в 2013 году. Помимо этого, Тьерри Пауэлс является автором многих статей ежегодника Королевской обсерватории.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя .

См. также 
 Рольф Апицш
 Мигель Ицигсон
 Михал Кочер

Примечания

Литература 
 A tool for identifying astronomical plates, 2005

Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы XXI века
Астрономы Бельгии
Первооткрыватели астероидов